Juana II de Anjou-Durazzo (Zara, Dalmacia 1371 - Nápoles, 1435) fue reina de Nápoles (1414 - 1435) como hija de Carlos III de Nápoles (Carlos II de Hungría) y de Margarita de Durazzo.

Biografía

Juana II de Nápoles nació como hija de Carlos el Breve de Durazzo (posteriormente rey Carlos III de Nápoles y Carlos II de Hungría) y de Margarita de Durazzo en la ciudad de Zara, en Dalmacia. Su padre había crecido en la corte del rey Luis I de Hungría, y contando con el favor del monarca, fue nombrado gobernador de la región de Croacia y Eslavonia, al suroeste del antiguo reino húngaro, cuya sede estaba en la ciudad de Zara.

Luego de que usando el apoyo del rey húngaro hubiese conquistado el trono de Nápoles, la familia se mudó a la península itálica, donde creció Juana. A los pocos años, tras la muerte de Luis I, una facción húngara llamó al reino a Carlos para que fuese coronado, ceremonia que se celebró en 1385. Sin embargo, apenas un mes después, Carlos II de Hungría, víctima de intrigas palaciegas, fue asesinado, por lo cual su viuda Margarita de Durazzo gobernó en nombre de sus dos hijos menores de edad, Juana y Ladislao, en Nápoles. 

Tras alcanzar la mayoría de edad, Ladislao tomó el control, y siguiendo una política poco fructífera, falló en obtener el trono húngaro y falleció a los pocos años. Juana sucedió a su hermano Ladislao I de Nápoles en 1414.

Firmó la paz con los pretendientes Anjou adoptando al duque Luis III, al que asoció al trono.

Fue tomada como esposa por el duque Guillermo de Austria, sin embargo no tuvo hijos con él. Tras la muerte de su esposo en 1406, ella se casó con Jaime II de La Marche, y de este matrimonio tampoco tuvo descendencia. Previamente había acordado con el rey Fernando I de Aragón su matrimonio con el segundo hijo de este Juan de Aragón, recién nombrado lugarteniente real en el vecino reino de Sicilia, pero Juana cambió de opinión y prefirió al noble francés. Según Jaume Vicens Vives, «en el gesto cabe reconocer inclinaciones personales -Jacobo era un hombre apuesto-, consideraciones políticas internas -era preciso hacer frente inmediatamente a la rebelión que había estallado en el país- y exigencias diplomáticas -la oposición de Génova a cualquier tentativa de enraizar la dinastía aragonesa en Nápoles». 

En 1434 murió Luis III y nombró a su hermano, Renato de Anjou, su sucesor en el trono de Nápoles.

Juana II murió sin descencendia al año siguiente. Su muerte supuso la extinción de la dinastía Anjou-Sicilia.

Antepasados

Véase también 

Anexo:Consortes de los soberanos de Austria

Referencias

Bibliografía 

Reyes de Nápoles del siglo XV
Dinastía Anjou-Durazzo
Duquesas consortes de Austria
Nobles italianas del siglo XIV
Nobles italianas del siglo XV
Reyes del siglo XV
Mujeres gobernantes del siglo XV
Nacidos en Zadar
Fallecidos en Nápoles